Zastávka může být:

doprava 
 zastávka jako místo pro zastavování vozidel – součást dopravní infrastruktury (dráhy, pozemní komunikace)
 zastávka jako bod na dopravní lince nebo spoji nebo místo přerušení jiné jízdy; též pravidelné stanoviště pojízdné prodejny či provozovny služeb 
 přestávka, zastavení se na cestě (třeba i pěší) 
 zastávka naučné stezky: místo s informační a vzdělávací tabulí (viz též zastavení křížové cesty)

název lidských sídel
 Zastávka (okres Brno-venkov), obec v okrese Brno-venkov
 Zastávka (Přeštice), část obce Přeštice v okrese Plzeň-jih
 Zastávka (Uhelná), osada obce Uhelná v okrese Jeseník
 Zastávka (Pěnčín), osada obce Pěnčín v okrese Prostějov

Externí odkazy